MaQ Records Studio  – polskie studio realizacji dźwiękowej i nagraniowej, zlokalizowane na Śląsku w Wojkowicach przy ul. Maszyńsko 27a  Całość składa się z 3 niezależnych reżyserek, 3 przestronnych sal nagraniowych i zaplecza socjalnego. W MaQ Records Studio pracują jedni z najlepszych inżynierów dźwięku (wielokrotnie nagradzani) “senior sound engineer's” w kraju; między innymi: Michał "Bruelsound" Rosicki, Jarosław Toifl i Maciej Stach.

studia nagraniowe 
 Studio A
Główna sala na planie siedmiokąta asymetrycznego o powierzchni 50 m2, z sufitem w kształcie kopuły, połączona  z drugą salą o powierzchni 17 m2 (z możliwością separacji) Całość uzupełniają trzy dodatkowe, izolowane pomieszczenia (przeznaczone np. dla wokalistów, kontrabasu, wzmacniaczy gitarowych itp.).  Przestronna reżyserka (30 m2) także spełnia najwyższe wymagania wierności dźwięku. Będąc idealnym pomieszczeniem odsłuchowym jest jednocześnie miejscem, posiadającym wyjątkowo przyjemną atmosferę, gdzie praca staje się prawdziwą przyjemnością.  Studio zostało wyposażone w analogową konsoletę mikserską firmy Audient umożliwiającą miks w pełnej domenie analogowej (32 ślady) z możliwością zgrania steamów lub miksu stereo do masteringu.
 Studia B i C tzw.: “Mix” i “Master Room”, posiadają możliwość produkcji w tym dogrywania głosu oraz pojedynczych instrumentów.
Wszystkie pomieszczenia pracują w domenie “hybrydowej analogowo-cyfrowej”, aby dopasować metody pracy i sprzęt do potrzeb muzyków,

wyposażenie 
 Każda reżyserka wyposażona jest w pełni analogową wielkoformatową konsoletę mikserską: 2x Audient ASP 8024 i Solitare Soundtracs,
 system Pro Tools HD,
przetworniki: Agpogee Symphony i Lynx Aurora,
odsłuch: Genelec, Focal, Yamaha, Hafler,
mikrofony : Neumann, AEA, Shoeps, Earthworks,

produkcje muzyczne zrealizowane w studiu (wybór) 
Michael Nyman, Andrzej Nowak (gitarzysta), Ani Mru Mru, Atom String Quartet, Big Cyc (płyta Jesteśmy najlepsi), Bartłomiej Oleś, Marcin Oleś, Cree, Czarno-Czarni (płyta Francuska miłość), Darzamat (płyty Solfernus’ Path, Transkarpatia), De Łindows, DiM, Dragon, Elżbieta Mielczarek, Feel, Frele, Karolina Glazer, Inkwizycja (płyta Wojny nie będzie), Theo Jorgensmann, Kat, Łapka, Rzepa, Głuch (płyta Januaries), Łzy, Motion Trio, Mastiphal (płyta Parvzya), Obstawa Prezydenta, Opozycja, Piersi (płyta Piersi i przyjaciele 2), Pink Freud, Redakcja (płyta Horrroskop), SBB, Shakin’ Dudi (płyta ...bo ładnym zawsze lżej...), Jorgos Skolias, Józef Skrzek, Krzysztof Ścierański, Teatr Tworzenia (płyty: Living After Life, Pandemonicon), Mikołaj Trzaska, Dominik Wania, Marcin Wyrostek, Ken Vandermark, Złe Psy (płyta Polska (urodziłem się w Polsce))

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 MaQ Records Studio w bazie Discogs 

Polskie studia nagraniowe
Polskie studia opracowań dubbingu